Der Wettkampf der Männer im Florettfechten bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fand am 26. Juli 2021 in der Halle B der Makuhari Messe statt.

Titelträger

Zeitplan 
 1. Runde: 26. Juli 2021, 9:25 Uhr (Ortszeit)
 2. Runde: 26. Juli 2021, 11:35 Uhr (Ortszeit)
 Achtelfinale: 26. Juli 2021, 14:25 Uhr (Ortszeit)
 Viertelfinale: 26. Juli 2021, 15:50 Uhr (Ortszeit)
 Halbfinale: 26. Juli 2021, 18:50 Uhr (Ortszeit)
 Gefecht um Bronze: 26. Juli 2021, 20:15 Uhr (Ortszeit)
 Finale: 26. Juli 2021, 21:10 Uhr (Ortszeit)

Ergebnis

Finalrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Fechten auf der offiziellen Homepage von Tokio 2020
 

Florett Manner